Travelling, déplacement de la caméra au cours d'une prise de vues filmique
 Traveling, chanson d'Hikaru Utada
 Festival Travelling de Rennes, festival de cinéma ayant lieu à Rennes

Voir aussi 
 Traveling Wilburys, groupe musical anglo-saxon  
 Travelingue, roman de Marcel Aymé